Kozin peut désigner :

Toponymie
en  
Kozin, un village situé dans la municipalité de Sanski Most, dans le canton d'Una-Sana et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Pologne 
Kozin, village de la voïvodie de Mazovie
Kozin, village de la voïvodie de Lubusz
Kozin, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
Kozin, village de la voïvodie de Poméranie